Роменских — русская фамилия.

 Известные носители